Тойода може да се отнася за:
 Акио Тойода (р. 1956), японски бизнесмен
 Йохеи Тойода (р. 1985), японски футболист
 Фумио Тойода (1947 – 2001), японски айкидист